Église Saints-Cyrille-et-Méthode de Graz, en Autriche ;
  à New York, aux États-Unis ;
 Église Saint-Cyrille-Saint-Méthode de Paris, en France ;
 Église Saints-Cyrille-et-Méthode (Humenné), en Slovaquie ;
 Cathédrale Saints-Cyrille-et-Méthode de Prague, en Tchéquie ;
 Église Saints-Cyrille-et-Méthode de Prague, en Tchéquie.
Église Saints-Cyrille-et-Méthode de Ljubljana, en Slovénie.

Voir aussi